
Molekulska formula -{C22H18O11}- se može odnositi na:
 Epigalokatehin galat (EGCG)
 Galokatehin galat (GCG)